Ventana generalmente se refiere a un elemento arquitectónico que consiste en un hueco practicable abierto en un muro.

Asimismo, en informática, puede hacer referencia a:

 La ventana, área visual de una interfaz de usuario en un sistema informático.
 La ventana de diálogo (o cuadro de diálogo), tipo de ventana que permite comunicación simple entre el usuario y el sistema informático.
 La ventana emergente, elemento emergente que se utiliza generalmente dentro de terminología Web.
 La ventana deslizante, mecanismo dirigido al control de flujo de datos.

También, en aeronáutica, puede referirse a:

 La ventana de lanzamiento, período óptimo para el lanzamiento de una astronave.
 La ventana de lanzamiento lunar, intervalos de tiempo que resultan más apropiados para iniciar un vuelo a la luna.
 La ventana de reentrada, trayectoria óptima para la reentrada de una astronave en la atmósfera terrestre.

Asimismo, en geografía, puede hacer referencia a:

 Sierra de La Ventana, localidad de Argentina.
 Villa Ventana, localidad de Argentina.
 Las Ventanas (o Ventanas), localidad de la Región de Valparaíso (Chile).
 Ventanas, ciudad de Ecuador.
 Ventana, lugar del condado de Pima, en el estado de Arizona (Estados Unidos).

También, en artes, puede referirse a:

 La Ventana, álbum musical de Los Jaivas.
 La ventana de enfrente, película estadounidense de 1998, protagonizada por Christopher Reeve.
 La ventana de enfrente, película italiana de 2003, dirigida por Ferzan Özpetek.
 La Ventana de Orfeo, manga escrito por Riyoko Ikeda en los años 80.
 La ventana indiscreta, largometraje de Alfred Hitchcock.
 La ventana secreta, película de suspense protagonizada por Johnny Depp y John Turturro.
 Ventanas, álbum musical del trío folclórico argentino Aca Seca.

Además, puede hacer referencia a:

 La ventana, función matemática empleada en el análisis y procesamiento de señales.
 La Ventana, programa radiofónico colombiano.
 La Ventana, programa radiofónico español.
 La ventana de Johari, herramienta de psicología cognitiva.
 La ventana de Kaiser, ventana utilizada para procesamiento digital de señales.
 La ventana oval, una membrana del oído.
 La ventana tectónica, estructura geológica formada por la erosión diferencial o por un mecanismo de falla.
 La ventana terapéutica, rango en el cual se puede utilizar un fármaco sin provocar efectos tóxicos.

Enlaces externos